|-
| 36901 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36902 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36903 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36904 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36905 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36906 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36907 - ||  || 19 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 36908 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36909 - ||  || 21 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36910 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 36911 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 36912 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 36913 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 36914 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36915 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36916 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36917 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36918 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36919 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36920 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36921 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36922 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36923 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36924 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36925 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36926 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36927 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36928 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36929 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36930 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36931 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36932 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36933 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36934 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36935 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36936 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36937 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36938 - ||  || 21 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36939 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36940 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36941 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36942 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36943 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36944 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36945 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36946 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36947 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36948 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36949 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36950 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36951 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36952 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36953 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36954 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36955 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36956 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36957 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36958 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36959 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36960 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36961 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36962 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36963 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36964 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36965 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36966 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36967 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36968 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36969 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36970 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36971 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36972 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36973 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36974 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36975 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36976 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36977 - ||  || 29 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36978 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36979 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36980 - ||  || 26 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 36981 - ||  || 26 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 36982 - ||  || 26 septembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 36983 - ||  || 21 septembrie 2000 || Kitt Peak || 
|-
| 36984 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36985 - ||  || 30 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36986 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36987 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36988 - ||  || 30 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36989 - ||  || 29 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36990 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36991 - ||  || 23 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36992 - ||  || 23 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36993 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36994 - ||  || 25 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36995 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36996 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36997 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36998 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36999 - ||  || 4 octombrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37000 - ||  || 2 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-